Hébrard ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien-Aurélien Hébrard (1865–1937) französischer Galerist und Bronzegießer
 Ernest Hébrard (1875–1933), französischer Architekt und Stadtplaner